Жонзак (фр. Jonzac) — многозначный термин.

 Жонзак — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. 
 Жонзак (кантон) — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. 
 Жонзак (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Пуату — Шаранта.